Triplemanía Regia es un evento de lucha libre profesional producido por la empresa mexicana Lucha Libre AAA Worldwide como parte de la secuela del evento Triplemanía. El evento se estableció en 2019 y es uno de los eventos recurrentes de la compañía que tienen lugar en Monterrey, Nuevo León.

La segunda edición del evento iba realizarse en este 2020, pero fue pospuesta al siguiente año debido a la pandemia de COVID-19.

Fecha y lugares

Resultados

2019 

Triplemanía Regia tuvo lugar el 1 de diciembre de 2019 en el Estadio de Béisbol Monterrey en Monterrey, Nuevo León.

 Cassandro, Dave the Clown, Demus y Lady Maravilla derrotaron a Big Mami, Dinastía, Mascarita Dorada y Pimpinela Escarlata.
 Durante la lucha, Mamba interfirió en contra de Escarlata.
 La Familia Real (El Hijo de L.A. Park, L.A. Park Jr. & El Hijo de Volador) derrotaron a El Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. & Tito Santana) por descalificación.
 Taurus y Villano III Jr. derrotaron a Aramis & El Hijo del Vikingo, Brian Cage & Puma King y Dulce Kanela & Octagón Jr. en un Tag Team Fatal 4-Way Match
 Después de la lucha, Konnan salió a atacar a Vikingo y Aramis, pero Vampiro salió a detenerlo.
 Originalmente Bandido & Flamita formaban parte de la lucha, pero fueron reemplazados por Kanela y Octagón Jr debido a que Bandido firmó contrato con el Consejo Mundial de Lucha Libre.
 Niño Hamburguesa ganó la Copa Triplemanía. 
 Hamburguesa eliminó finalmente a La Hiedra, ganando la lucha.
 Los demás participantes fueron: Mamba, Mr. Iguana, Abismo Negro Jr., Michael Nakazawa, Super Fly, Australian Suicide, Averno y Murder Clown
 Taya Valkyrie derrotó a Ayako Hamada, Faby Apache, Keyra y Lady Shani en un Fatal 5-Way Match y retuvo el Campeonato Reina de Reinas de AAA.
 Valkyrie cubrió a Keyra después de un «Road to Valhalla».
 Kenny Omega derrotó a Dragon Lee y retuvo el Megacampeonato de AAA.
 Omega cubrió a Lee con un «One Winged Angel».
 Rush derrotó a L.A. Park y Pagano en un Triple Threat Match.
 Rush cubrió a Park después de un «Bull's Horns».
 Después de la lucha, Konnan y La Bestia del Ring invitaron a Park a unirse a Los Ingobernables, en la cual fue aceptado.
 Después de la lucha, Konnan, Ring y Rush atacaron a Pagano.
 Monster Clown fue derrotado en un Steel Cage Match de Apuestas donde participaron también Aero Star, Blue Demon Jr., El Texano Jr., Psycho Clown, Chessman, Rey Escorpión y Rey Wagner.
 El objetivo de la lucha fue de que el último luchador en salir de la jaula perdería su cabellera o su máscara, por lo cual, los participantes salieron en el siguiente orden:
 Blue Demon y Rey Wagner ambos fueron los primero en salir de la jaula.
 Psycho fue el tercero en salir de la jaula.
 El Texano y Escorpión ambos fueron los cuartos en salir de la jaula.
 Aero Star fue el quinto en salir de la jaula.
 Como resultado, Monster Clown perdió su máscara.
 Después de la lucha, Monsther y Star se abrazaron en señal de respeto.
 Después de la lucha, Los Psycho Circus (Murder Clown & Psycho Clown) se reunieron para celebrar a Aero Star y Monsther Clown.
 La identidad de Monster Clown era: Rafael Ramírez Solorza y su lugar de origen es Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo.

2021 

Triplemanía Regia II tuvo lugar el 4 de diciembre de 2021 en el Estadio de Béisbol Monterrey en Monterrey, Nuevo León.

 Las Tóxicas (Flammer, Lady Maravilla & La Hiedra) derrotaron a Faby Apache, Lady Shani & Sexy Star II.
 Maravilla cubrió a Apache con un «Roll-Up».
 Durante la lucha, El Hijo del Tirantes interfirió en contra de Apache.
 Después de la lucha, El Tirantes confronto a su hijo.
 Nueva Generación Dinamita (El Cuatrero, Forastero & Sansón) derrotaron a El Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. & Tito Santana) y Los Vipers (Abismo Negro Jr., Arez & Psicosis) y ganaron una oportunidad por el Campeonato Mundial de Tríos de AAA.
 Cuatrero, Forastero y Sansón cubrieron a Arez después de aplastar a la mesa.
 Después de la lucha, Cibernético hizo su regreso a la AAA atacando a la Nueva Generación Dinamita.
 La Empresa (DMT Azul, Puma King & Sam Adonis) (con Estrellita) derrotaron a Chessman, Murder Clown & Dave the Clown.
 Azul cubrió a Murder con un «Roll-Up».
 Durante la lucha, Estrellita y Nueva Generación Dinamita interfirieron a favor de La Empresa.
 Originalmente Monster Clown iba a ser equipo con los Clowns, pero fue reemplazado por Chessman debido a una lesión.
 La Facción Ingobernable (Dragon Lee & Dralístico) derrotaron a Laredo Kid & Willie Mack.
 Dralístico cubrió a Mack después de un «Six Star Frog Splash».
 FTR (Cash Wheeler & Dax Harwood) (con Vickie Guerrero) derrotaron a Lucha Brothers (Pentagón Jr. & Fénix) en un Ladder Match y retuvieron el Campeonato Mundial en Parejas de AAA.
 FTR ganaron la lucha después de que Harwood descolgara los cinturones.
 Durante la lucha, Guerrero interfirió a favor de FTR.
 El Campeonato Mundial en Parejas de AEW de Lucha Brothers no estuvo en juego.
 Psycho Clown, Pagano & Caín Velásquez derrotaron a Los Mercenarios (Rey Escorpión & Taurus) & L.A. Park.
 Velásquez forzó a Park a rendirse con la «Armbar».
 Durante la lucha, Rayo de Jalisco Jr. interfirió a favor de los faces.
 El Hijo del Vikingo derrotó a Bandido, Bobby Fish, Jay Lethal y Samuray del Sol y ganó el vacante Megacampeonato de AAA.
 Vikingo cubrió a Sol después de un «Moonsault» seguido de un «Phoenix Splash».
 Después de la lucha, todo el roster de AAA celebraron con Vikingo.
 Originalmente Kenny Omega iba a defender su título ante Vikingo, pero tuvo que dejarlo vacante debido a una lesión.

Referencias 

Triplemanía
PPVs de la AAA